Дэвид фон Анкен (5 декабря 1964 — 26 июля 2021) — американский кино- и телережиссёр, продюсер и сценарист. Известен как режиссёр фильма-вестерна 2006 года «Водопад Ангела», его дебюта в качестве режиссёра художественной картины.

Среди других работ фон Анкена известны его телевизионные режиссёрские проекты: «Тюрьма Оз», «Без следа», «4исла», «Щит», «Герои», «Сплетница», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Детектив Раш», Californication и «Дневники вампира».

Фильмография

Примечания

Ссылки